Synnemellisia är ett släkte av svampar. Synnemellisia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Synnemellisia